The Rock and the Tide è il terzo album in studio del cantautore statunitense Joshua Radin, pubblicato nel 2010.

Tracce

Collegamenti esterni